Leopolder heißen:
 Leopolder (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 August Leopolder (1905–2006), deutscher Pianist und Klavierpädagoge

Siehe auch: 
 Leopold